Эдельштейн, Юрий Михайлович — священник, член Московской Хельсинкской группы
 Эдельштейн, Юрий Михайлович — композитор, исполнитель.